Lazzari
 Famille Lazzari
 Sylvio Lazzari (1857-1944), compositeur français